Avrainville (Essonne)
 Avrainville (Meurthe-et-Moselle)
 Avrainville (Vosges)